Пя́тница — многозначное слово.

 Пятница — пятый по счёту день недели между четвергом и субботой.

В культуре 
 «Пятница» — фантастический роман американского фантаста Роберта Хайнлайна.
 «Пятница!» — общероссийский развлекательный телеканал.
 Пятница — имя персонажа романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».
 Пятница — в восточнославянской мифологии — божество, покровительница женщин и матерей.
 Пятница — персонаж Marvel, искусственный интеллект.

Фильмы 
 «Пятница» — комедия 1995 года режиссёра Ф. Гэри Грея.
 «Пятница» — комедия 2016 года режиссёра Евгения Шелякина.
 «Пятница. 12» — художественный фильм 2009 года режиссёра Владимира Зайкина.
 «Пятница, 13-е» (франшиза)
 «Пятница, 13» — американский киносериал ужасов о Джейсоне Вурхизе — серийном убийце.
 Фильмы сериала (американские слэшеры):
 «Пятница, 13» (1980) — первый.
 «Пятница, 13-е. Часть 2» (1981) — второй.
 «Пятница, 13-е. Часть 3 в 3D» (1982) — третий.
 «Пятница, 13-е: Последняя глава» (1984) — четвёртый.
 «Пятница, 13-е: Новое начало» (1985) — пятый.
 «Пятница, 13-е: Джейсон жив» (1986) — шестой.
 «Пятница, 13-е: Новая кровь» (1988) — седьмой.
 «Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен» (1989) — восьмой.
 «Пятница, 13» (2009) — ремейк фильма 1980 года.
 «Пятница, 13-е» — американский телесериал, не связанный с франшизой о Джейсоне Вурхизе.

Населённые пункты

Россия 
 Пятница — деревня в Каширском районе Московской области.
 Пятница или Скнига — исчезнувший населённый пункт в Серпуховском районе Московской области.
 Пятница — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Пятница — село в Шатурском районе Московской области.
 Пятница — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Пятница — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

Украина 
 Пятница — село в Старосамборском районе Львовской области.

Фамилия 
 Пятница, Александр Сергеевич (род. 1985) — украинский легкоатлет, заслуженный мастер спорта.
 Пятница, Семён Ефимович (1903—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Пятницы
 Пятницкий
 Великая пятница — христианская дата.
 Святая Пятница — народное прозвище св. Параскевы, покровительницы женщин и матерей. От церквей, освящённых в честь св. Пятницы, происходят топонимы, производные от слова пятница, в частности, Пятницкая улица в Москве и многочисленные сёла и деревни с названием Пятница.
 «Красная пятница» — 31 июля 1925, день победы английских горняков над шахтовладельцами, стремившимися снизить зарплату рабочим.
 5’Nizza — группа из Харькова, Украина.
 Пятница Плот — село в Торжокском районе Тверской области.
 Пятница-Высоково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Волоста-Пятница — станция в Угранском районе Смоленской области.
 Крисаново-Пятница — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Пустынная Пятница — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.